Callian kan syfta på:
 Callian, Gers
 Callian, Var